Jeanne-Marie Desclaux (1754-1831), religieuse catholique française ;
 Théophile Victor Desclaux (1808-1884), graveur français ;
 Alexandre Desclaux (1874-?), général français ;
 Joseph Desclaux (1912-1988), joueur français de rugby à XV ;
 Jean Desclaux (1922-2006), joueur français de rugby à XV ;
 Francis Desclaux (1926-1981), joueur français de rugby à XV.